Ting kan som auktorsförkortning betyda:

 Han-po Ting
 Kwang Chi Ting

Robotskapade auktorsförkortningar